Duché ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Duché (1738–1798), amerikanischer Geistlicher
 Jean Duché (1915–2000), französischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Duche, Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Isle